VII съезд Российской коммунисти́ческой па́ртии (большевико́в) — экстренный съезд, состоявшийся 6—8 марта 1918 года в Петрограде. В работе съезда участвовало 47 делегатов с решающим и 59 с совещательным голосом более чем от 170000 членов партии. Ввиду экстренного созыва съезда и оккупации германскими войсками части территории Советской России многие партийные организации не смогли прислать делегатов. Но так как было представлено более половины членов партии, насчитывавшихся в ней к предыдущему, VI съезду, согласно Уставу съезд был правомочным. Работой съезда руководил В. И. Ленин, который выступил на заседаниях 18 раз, в том числе с докладами по основным вопросам.
Съезд проходил в условиях строжайшей конспирации, его протоколы были впервые опубликованы только в 1923 году.

Порядок дня 
 Отчёт ЦК (докладчики В. И. Ленин и Я. М. Свердлов);
 Вопрос о войне и мире (докладчики В. И. Ленин и Н. И. Бухарин);
 Пересмотр программы (докладчики В. И. Ленин и Н. И. Бухарин)
 Переименование партии (докладчик В. И. Ленин);
 Организационные вопросы (докладчик Г. Е. Зиновьев);
 Выборы.

Решения съезда 
В политическом отчёте Ленин дал анализ международного и внутреннего положения страны. Основное внимание он сосредоточил на защите и обосновании решения ЦК партии и Советского правительства о немедленном подписании тягчайшего мира с Германией. По его мнению надо было во что бы то ни стало добиться мирной передышки для сохранения Советской власти (основные доводы: к весне 1918 года Советская Россия фактически не имела армии, трудящиеся массы устали от войны и требовали мира, хозяйство было подорвано войной, предполагаемая революция в Германии не началась). Ленин назвал авантюризмом попытки ставить в зависимость судьбу Октябрьской революции 1917 от возможной, но ещё только зреющей революции в Западной Европе. Он выразил твёрдую уверенность в том, что если мир будет завоёван, Советская Россия в конечном счёте победит.

По вопросу о войне и мире на съезде разгорелась борьба. В прениях выступило 18 делегатов. Бухарин защищал и обосновывал позицию «революционной войны» против Германии. Принятое большинством голосов ЦК партии решение о заключении мирного договора (7 против 6) он характеризовал как капитуляцию вовне и внутри и требовал аннулировать этот договор. Его поддержали «левые коммунисты» и ряд лидеров партии (Н. Н. Крестинский, М. С. Урицкий, А. А. Иоффе, А. С. Бубнов, Г. И. Ломов, Д. Б. Рязанов, В. В. Оболенский (Н. Осинский), Т. В. Сапронов и др.). Против Ленина выступил и Л. Д. Троцкий, отстаивая свой лозунг «ни войны, ни мира». Предложения «левых коммунистов» и Троцкого были отклонены съездом; ленинская резолюция о войне и мире принята поименным голосованием 30 голосами против 12, при 4 воздержавшихся.

Тем не менее, после дискуссии была также принята резолюция Г. Е. Зиновьева, в которой выразили благодарность Л. Д. Троцкому и советской делегации на мирных переговорах «за ее громадную работу в деле разоблачения германских империалистов, в деле вовлечения рабочих всех стран в борьбу против империалистических правительств».

Съезд рассмотрел вопрос о пересмотре программы и названия партии. Первая программа, принятая на II съезде РСДРП в 1903 году, нацеливавшая партию на совершение буржуазно-демократической и социалистической революций, была выполнена. Необходимо было выработать новую — на период построения социализма. Съезд избрал комиссию, которой поручил подготовить программу, положив в основу указания съезда. В состав комиссии вошли В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, Г. Я. Сокольников, И. В. Сталин, В. М. Смирнов (кандидатами в члены комиссии были избраны К. Б. Радек и В. В. Оболенский (Н. Осинский)).

Что же касается названия партии, то ни на VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б) 1917 года, ни на VI съезде партии (июль — август 1917) вопрос об изменении названия партии не рассматривался. VII съезд партии Я. М. Свердлов открыл словами: «По поручению ЦК РСДРП объявляю заседание VII съезда партии открытым», то есть на момент начала съезда официальным сокращённым названием партии было «РСДРП» (в стенограмме VII съезда и текстах его документов аббревиатура РСДРП(б) не встречается; она используется только в текстах более позднего происхождения, в том числе в заголовках документов съезда, данных им впоследствии). В принятой 8 марта 1918 г. резолюции «Об изменении названия партии…» сказано: «Съезд постановляет именовать впредь нашу партию (Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков) Российской коммунистической партией с добавлением в скобках 'большевиков'». Таким образом, до VII съезда большевистская партия полностью официально называлась «Российской социал-демократической рабочей партией большевиков» (сокращённо РСДРП(б)), а после него — «Российской коммунистической партией (большевиков)», сокращённо РКП(б). Повсеместно используемая аббревиатура «РСДРП(б)» возникла позже и носила полуофициальный характер.

ЦК 
Съезд избрал Центральный комитет партии в составе (по числу поданных голосов):

Литература 

 История КПСС. Т. 3. Кн. 1. М., 1967
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898—1954. Т. 2. / 8-е изд. — М., 1970.
 Ленин В. И. Седьмой экстренный съезд РКП (б), 6‒8 марта 1918 г. // Полное собрание сочинений. Т. 36. / 5 изд.  
 
 Седьмой экстренный съезд РКП(б). Март 1918 года: Стенографический отчет. — М.: Госполитиздат, 1962. — ХLI + 402 с.: ил.

Ссылки 

 Делегаты VII-го Экстренного съезда РСДРП(б)

 07
1918 год в Санкт-Петербурге
Март 1918 года